Die Betway UK Championship 2019 waren ein Snookerturnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 2019/20, das vom 26. November bis zum 8. Dezember 2019 ausgetragen wurde. Zum 15. Mal war das Barbican Centre in York im Norden Englands Austragungsort des Traditionsturniers, das insgesamt zum 43. Mal seit 1977 stattfand.

In den vergangenen beiden Jahren hatte Ronnie O’Sullivan das Turnier gewonnen, in diesem Jahr schied er im Achtelfinale gegen Ding Junhui aus. Der Chinese erreichte danach das Finale, wo er auf den Schotten Stephen Maguire traf. Ding gewann das Endspiel mit 10:6 und sicherte sich damit nach 2005 und 2009 seinen dritten Titel als UK Champion und seinen 14. Ranglistentitel insgesamt.

Preisgeld 
Das Preisgeld wurde in diesem Jahr erheblich angehoben. Als zweites Turnier nach der Weltmeisterschaft übertraf die UK Championship damit die Gesamtsumme von 1 Million £. Von den zusätzlichen 150.000 £ gingen 30.000 £ an den Sieger, je 5.000 £ mehr bekamen der unterlegene Finalist und die beiden Halbfinalisten. Bei den übrigen Teilnehmern betrug der Aufschlag 2.000 £ bzw. 1.500 £ bei den Erstrundengewinnern.

Turnierplan 
127 Profispieler hatten für das Turnier gemeldet. Der eine freie Platz ging an den besten Amateur in der Q School Order of Merit 2019, den Iren Ross Bulman. Er wurde dem Titelverteidiger Ronnie O’Sullivan zugelost. Die erste Runde wurde an den drei Novembertagen von Dienstag bis Donnerstag ausgetragen. Der Freitag war frei und ab Samstag spielten dann die verbliebenen 64 Spieler weiter. Für die nächsten drei Runden waren jeweils 2 Tage veranschlagt, an den letzten drei Tagen wurden Viertel-, Halbfinale und Finale gespielt.

Erste Runde bis Achtelfinale

Obere Hälfte 1 

A = Amateur

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Viertelfinale bis Finale

Finale

Century-Breaks 
Es wurden insgesamt 139 Centurys von 58 Spielern gespielt. Die meisten davon erzielte mit 11 der Finalist Stephen Maguire. Barry Hawkins gelang in Runde 1 ein Maximum Break. Es war sein drittes und insgesamt das 155. offizielle 147-Punkte-Break im Profisnooker. Bei der UK Championship war es Maximum Nummer 16.

Quellen 

2019
Snookerveranstaltung 2019
Billardturnier in York